Lucio Emilio Paulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Emilio Paulo (cónsul 219 a. C.).— Cónsul en los años 219 y 216 a. C.
 Lucio Emilio Paulo (cónsul 50 a. C.).— Cónsul en el año 50 a. C.
 Lucio Emilio Paulo (cónsul 1).— Cónsul en el año 1.
 Lucio Emilio Paulo Macedónico.— Cónsul en los años 182 y 168 a. C.